Molnár Árpád (?–?) festőművész, díszlettervező
 Molnár Árpád (1913–1971) erdélyi magyar szerkesztő
 Molnár Árpád (1936-2012) sakkfeladványszerző
 Molnár Árpád (1948-) iparművész